Deze doorverwijspagina verwijst naar de verschillende aspecten van de ontwikkeling van kinderen:
Motorische ontwikkeling
Cognitieve ontwikkeling 
Ontwikkelingspsychologie
Emotionele ontwikkeling
Hechtingstypen van kinderen
Taalverwerving

Kind